

Patronymes 
Par ordre chronologique :
 Abram Amez-Droz (1712-1794), soldat neuchâtelois au service de la France ;
 Jean-Pierre Droz (1740-1823), graveur français, père de Jules-Antoine Droz ;
 Joseph Droz (1773-1850), historien français  ;
 Antoine-François-Alexis Droz, (1785-1861), homme politique français ;
 Jules-Antoine Droz (1804-1872), fils de Jean-Pierre Droz et père de Gustave Droz, sculpteur français ;
 Joseph-Émile Droz (1824-1890), général français ;
 Gustave Antoine Droz (1832-1895), fils de Jules-Antoine Droz, peintre et romancier français ;
 Numa Droz (1844-1899), homme politique suisse ;
 Édouard Droz (1855-1929), traducteur, critique littéraire et romancier français ;
 Georges William Droz (1879- ?), peintre suisse ;
 Jacques Droz (1882-1955), architecte français  ;
 Eugénie Droz (1893-1976), éditrice et femme de lettres suisse  ;
 Jacques Droz (1908-1998), historien français, spécialiste du monde germanique ;
 Evelio Droz né en 1937, basketteur portoricain ;
 Bernard Droz né en 1945, professeur honoraire français au lycée Louis-le-Grand ;
 Raynald Droz né en 1965, officier suisse ;
 Daniela Droz née en 1977, chanteuse portoricaine.

Famille Jaquet-Droz 
 Pierre Jaquet-Droz (1721-1790), horloger suisse ;
 Henri-Louis Jaquet-Droz (1752-1791), horloger suisse.

Article lié 
 Automates Jaquet-Droz, réalisés par la famille Jaquet-Droz ;
 Jaquet Droz, entreprise horlogère suisse.

Autres 
 Librairie Droz

Voir aussi 
 Humbert-Droz

Patronyme francoprovençal
Patronyme suisse